A brit nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték augusztus 30-án.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a Moto2-ben Johann Zarco végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Brit
motogp